

Geografia 
 Yura – comune della prefettura di Wakayama (Giappone)
 Distretto di Yura – distretto della provincia di Arequipa (Perù)

Persone 
 Yura Hinata – doppiatrice giapponese
 Yura Movsisyan – giocatore di calcio armeno
 Yura – cantante sudcoreana, membro del gruppo musicale Girl's Day

Altro 
 Yura – personaggio di Naruto
 Lingue yura – sottogruppo linguistico delle lingue pama-nyunga del Sud-Ovest
 Yura – incrociatore leggero giapponese, affondato durante la seconda guerra mondiale